Rue Calvin peut désigner plusieurs voies, dont :
 la rue Calvin à Bruxelles
 la rue Calvin à Montpellier
 la rue Calvin à Strasbourg

Voir aussi 
 la rue Jean-Calvin à Paris